Osman kan syfta pa:

 Osman (namn) – den turkiska formen av det arabiska mansnamnet عُثمَان, ʿUthmān.

Sultaner av Osmanska riket
 Osman I (1258–1306), grundaren av Osmanska riket 
 Osman II (1605–1622,  sultan över Osmanska riket
 Osman III (1699–1757 ), sultan av Osmanska riket

Se även
 Osmanska riket – en stormakt som uppstod i Anatolien i slutet av 1200-talet och bestod till 1923
 Osmanska – den äldre formen av turkiska, influerad av persiska och arabiska 
 Osmaner – flera betydelser